Concentrazione – grandezza che esprime il rapporto tra la quantità di soluto e la quantità di solvente
 Concentrazione – operazione unitaria con cui si modifica, aumentandola, la concentrazione di un soluto in un solvente
 Concentrazione – proprietà dei caratteri trasferibili in statistica
 Concentrazione – tecnica conserviera usata in cucina per la conservazione ed il consumo degli alimenti.
 Concentrazione mentale – in psicologia, capacità di mantenere determinati livelli di attenzione sotto l'impulso della volontà